Мэ́дисон Тэйлор Ко́шан (по англ. произн. Мэ́дисон Тэйлор Ко́ушэн; ; род. 15 июня 1997 года, Даллас, Техас, США) — американская гимнастка. Олимпийская чемпионка в командном первенстве. Серебряный призер Олимпийских игр в упражнении на разновысоких брусьях. Трёхкратная чемпионка мира.

Биография

Личная жизнь 
Кошан родилась и выросла в Далласе, штат Техас. Её родители, Томас и Синди Кошан, отдали Мэдисон в гимнастику совсем маленькой. В пять лет она начала ходить во "Всемирную олимпийскую гимнастическую академию" (), расположенную в Плейно. Эта академия основана Валерием Люкиным, и в ней ранее тренировались олимпийские чемпионки в личном многоборье Карли Паттерсон и Настя Люкин. Они обе были примером для Кошан, в особенности Настя, которую та считает старшей сестрой. У Мэдисон есть младший брат.

Кошан посещала академию Спринг Крик () в Плейно. Раньше там же учились Карли и Настя. В 2015 году она окончила старшую школу и с осени 2016 года поступила в Калифорнийскй университет, воспользовавшись допуском от Национальной Коллегии Атлетических Ассоциаций США ().

Мэдисон Кошан - католичка.

2014 
О том, что Мэдисон Кошан будет среди тех, кто представит США на предстоящем Чемпионате мира 2014 года в Наньнине, Китай, стало известно в сентябре, когда Федерация гимнастики США обнародовала состав женской команды. На этом чемпионате гимнастки США стали чемпионками в командном первенстве.

История выступлений

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Международной федерации гимнастики
 Профиль на сайте Федерации гимнастики США

Гимнасты США
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы мира по спортивной гимнастике